Nils »Dubbel-Nisse« Nilsson, švedski hokejist, * 8. marec 1936, Forshaga, Švedska, † 24. junij 2017.

Nilsson je igral za švedske klube IK Göta, Forshaga IF in Leksands IF. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, na kateri je bil dobitnik ene srebrne medalje, in šestih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je bil dobitnik dveh zlatih medalj. Za reprezentanco je dosegel 161 golov na 206-ih tekmah.

Leta 2002 je bil sprejet v Mednarodni hokejski hram slavnih, leta 2012 pa še v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Forshaga IF
| Švedska liga
| 52/53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Forshaga IF
| Švedska 2. liga
| 53/54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska 2. liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 55/56
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Forshaga IF
| Švedska liga
| 56/57
|
|
| 18
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 57
|
| 7
| 10
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Forshaga IF
| Švedska liga
| 57/58
|
|
| 21
| 6
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 58
|
| 7
| 7
| 4
| 11
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Forshaga IF
| Švedska liga
| 58/59
|
| 12
| 17
| 4
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Forshaga IF
| Švedska liga
| 59/60
|
|
| 20
| 15
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Forshaga IF
| Švedska liga
| 60/61
|
| 13
| 25
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Forshaga IF
| Švedska liga
| 61/62
|
| 21
| 32
| 11
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 62
|
| 7
| 12
| 6
| 18
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 62/63
|
| 21
| 22
| 13
| 35
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 63
|
| 6
| 6
| 1
| 7
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 63/64
|
| 21
| 18
| 6
| 24
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 64
|
| 6
| 5
| 0
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 64/65
|
| 26
| 19
| 12
| 31
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 7
| 5
| 3
| 8
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 65/66
|
| 21
| 15
| 16
| 31
|
| 0
|
| 5
| 5
| 0
| 5
|
| 0
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 66/67
|
| 21
| 17
| 9
| 26
|
| 2
|
| 2
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 7
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 67/68
|
| 21
| 23
| 15
| 38
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 68/69
|
| 18
| 19
| 10
| 29
|
| 0
|
| 7
| 2
| 4
| 6
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 242
| bgcolor="#7FFF00" | 319
| bgcolor="#7FFF00" | 134
| bgcolor="#7FFF00" | 453
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1960
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti IK Göta
Hokejisti Forshaga IF
Hokejisti Leksands IF
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švedsko